Иван Меньшиков:
 Меньшиков, Иван Александрович (1858—после 1917) — русский лесопромышленник, член III Государственной думы от Орловской губернии.
 Меньшиков, Иван Николаевич (1914—1943) — русский и ненецкий писатель, журналист.
 Меньшиков, Иван Петрович (1913—1963) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда.